Академкни́га — старейшая сеть магазинов научной литературы в СССР и России.

История 

В 1930 году при Академии наук СССР была создана специальная сеть для распространения литературы, а в 1938 году она получила название Контора по распространению изданий АН СССР — «Академкнига», подчинённая издательству «Наука».

Свою историю «Академкнига» ведёт от Книжной лавки, открытой при Академии в 1728 году, о чём писали «Санкт-Петербургские ведомости».

Магазины с вывеской «Академкнига» существовали во многих городах СССР. Они продавали книги в розницу и по подписке. Например, через эту сеть распространялись книжные серии «Литературные памятники», «Памятники исторической мысли», «Памятники философской мысли».

Современное состояние 

После распада СССР Президиум РАН своим распоряжением от 12 мая 1992 года реорганизовал издательский комплекс «Наука», Всесоюзная фирма «Академкнига» была переименована в Российскую торговую фирму «Академкнига». Но на магазины, находящиеся в других странах — бывших союзных республиках, это распоряжение уже не распространялось.

Затем некоторые магазины «Академкнига» перешли в частную собственность. Некоторые из них продолжают существовать под тем же названием и продавать книги до сих пор, или продолжали до недавнего времени.

Список городов 
В алфавитном порядке:

 Алма-Ата
 Баку
 Владивосток
 Иркутск
 Киев
 Кишинёв
 Красноярск
 Куйбышев
 Ленинград
 Минск
 Москва (закрыт в 2021 г.)
 Новосибирск
 Пущино
 Свердловск
 Томск
 Ташкент
 Уфа
 Харьков

Выдающиеся сотрудники 
 Братышенко Жанна Анатольевна, директор Санкт-Петербургского оптово-розничного отделения «Академкнига» академического научно-издательского, производственно-полиграфического и книгораспространительского центра «Издательство „Наука“» — заслуженный работник торговли Российской Федерации.
 Галетина Вера Николаевна, старший товаровед торговой фирмы «Академкнига», город Москва — заслуженный работник торговли Российской Федерации.

Примечания

Литература 

 Академкнига // Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград: Энциклопедический справочник. / Ред. коллегия: Белова Л. Н., Булдаков Г. Н., Дегтярев А. Я. и др. — М.: Большая Российская Энциклопедия, 1992.

Книжные магазины
Магазины России
Магазины СССР